Esta lista de municípios da Bahia por população está baseada na estimativa de 2020 do IBGE. A Bahia é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 417 municípios. O território baiano equivale a 6,64% do brasileiro e com quase 15 milhões de habitantes (7,05% da população brasileira), o estado possui a quinta maior área territorial e o quarto maior contingente populacional dentre os estados do Brasil.

A cidade mais populosa da Bahia é Salvador, a capital estadual, com quase 2,9 milhões de habitantes. Em seguida, vêm Feira de Santana com aproximadamente 619 mil, Vitória da Conquista com mais de 341 mil, Camaçari com 304 mil e Juazeiro com mais de 218 mil pessoas. No final da lista aparecem Maetinga (último) e Catolândia (penúltimo) com 3,6 mil e 2,7 mil habitantes, respectivamente.

Em comparação com a estimativa anterior de 2019, a população do estado aumentou em  habitantes (crescimento de 0,39%). 264 municípios (63,30%) tiveram ganho populacional, enquanto 153 (36,70%) perderam população.

Municípios 

Abaixo a lista de todos os municípios do estado da Bahia, por ordem decrescente a partir da mais habitada. As variações brutas e percentuais referem-se a comparação com a estimativa de 2019.

Populacao
Populacao
Bahia
2020 na Bahia